Волки-Леоновичи () — род Волков-Леоновичей принадлежит гербу Трубы и находится в списке древних шляхетских семейств Великого княжества Литовского, Русского и иных.

Фамилия Волков-Леоновичей внесёна в VI часть дворянских родословных книг Могилёвской губернии.

История рода 
Родоначальником рода Волков-Леоновичей является боярин Леон Григорьевич Волк, правнук знатного литвина Григория Волка, отъехавшего в Великое княжество Московское  в начале XV века и являющегося родоначальником древнего рода Волковых. Леон Волк вернулся в ВКЛ, в 1553 году был посвящен в рыцари и получил Грамоту на вотчины в Речицком повете от Великой княгини Литовской Бо́ны Сфо́рца (итал. Bona Sforza d’Aragona; 2 февраля 1494, Виджевано — 19 ноября 1557, Бари), где говорилось «Бона Божию милостью Великая Княгиня Литовская и прочие. Объявляем сею Нашею Грамотою кому ведать надлежит, что получа просьбу от Боярина Нашего Левона Григорьевича о дозволении Ему на хлебопашество от Гомельской Нашей волости двух пустовских земель, и желая удостовериться на не последует ли чрез отдачу просителю оных какой либо невыгоды для тамошних поданных наших, поручили Мы чиновнику Нашему Богдану Долмату сообразуясь на местных донести Нам обстоятельно, и когда чиновник Наш Долмат донес, что на отдачу упомянутых земель нет препятствий, то Мы, согласно просьбы, жалуем на хлебопашество слободы, называемые Назарковщина и Собольковщина в известном ограничении, с обязанностью служить нам за то Конную службу по повелению нашему Господарскому представляя владеть оными ему, жене, детям его.

В удостоверении чего и Грамоту сию за печатью Нашей выдать повелели.

Писана в Варшаве 1553о года марта 12 о Индикта одиннадцатого.

Бона Божию милостью Великая Княгиня Литовская.

Грамоту Анны Боны подтвердил в 1562 году король Сигизмунд II Август. По семейным преданиям род Волков, именуемый в Великом княжестве Литовском - Господа славные и храбрые Волки, восходит к известному по Воскресенской летописи полоцкому княжичу Виту Волку, праправнуку полоцкого князя Всеслава Чародея. Девиз рода Волков герба Trąby „Deus nobis iudex“, что в переводе с латыни означает „Бог нам судья“. Потомки Леона Волка занимали высшие судебные должности в Речицком повете и, как свидетельствуют старинные документы, — к концу XVIII века обширные земельные владения Волков-Леоновичей имелись в селениях Высокая, Слобода Поташева (Судья земский Рогачевский Флориан Волк-Леонович) и Азаричи, Кожановка, Серовка, Плутовка Белицкого уезда. В различных источниках встречаются разные написания фамилии: Волк-Левонович, Волк-Леванович Потомок внука Леона - Федора Васильевича Волка, королевский ротмистр Константин Максимович Волк стал основателем рода Волков-Карачевских.

Александр Доминикович Волк-Леонович, г.р. 1731−1810 г. Кравчий Речицкий, стражник Речицкого Повета, получил от польского короля Станислава Августа 11.04.1777 г. ленное имение „Ясный лес“ Byi szostym, najmlodszym synem Dominika. Jak mialo to wynikac z „oryginalnych przywilejow“ krola polskiego Stanisiawa Augusta, otrzymal 9 VII 1762 r. godnosc „krajczego gryczyckiego“, nastepnie 4 I 1766 r. godnosc „straznika“ poweatu» i w koncu 11 IV 1777 r. otrzymail na prawie lennum podarowany mu przez krola majatek Jasny Las /kilka km za Bobrujskiem w kierunku na Mohylew/, wraz s chiopami. Niezaleznie od tego, dziedziczyl po ojcu, obok innych braci, swoja czesc spuscizny rodowej. W ten sposob nalezai niewatplwie do najzamozniejszych ludzi w tym rejonie i to tlumaczy, ze w 1804 r, mogl «odstapic» /tj. zaperme odsprzedac/ czesc odziedziczonego wraz z chlopami majatku z ojcowizny honelskiej, jednemu ze swych bratankow, porucznikowi Wincentemu. Mial czeciu wiasnych synow, ktorym widocznie starczalo na dobre uposazenie: Anteniego, Juliana, Kasрrа, Jurija, Stefana i Mikolaja /9/. Гражданская война и 2-я мировая война привели к тому, что многие потомки Леона Волка покинули Родину. Сегодня Волки-Леоновичи живут в Австралии, Польше, Великобритании, Ирландии и других странах мира.

Представители рода 
Волк-Леонович Бернард, судья Могилевского нижнего земского суда, классн.чин.(1785) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг.

Волк-Леонович Викентий Флорианович,  поручик в отставке, заседатель Рогачевского уездного суда Могилевского наместничества 1796, судья Рогачевского поветового суда Могилевской губернии 1803-1806, титулярный советник, классн.чин.(1796) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000:

Волк-Леонович Доминик-Карл, дворянский заседатель Белицкого уездного суда Могилевского наместничества, бывший секретарь земского суда 1779-1780; титулярный советник 1781 г. [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг.

Волк-Леонович Иван, дворянский заседатель Белицкого уездного суда Могилевского наместничества 1782-1784 г., классн.чин.(1782) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг.

Волк-Леонович Кароль,  секр. Речицкого земского суда, классн.чин.тит. сов.(1774) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг.

Волк-Леонович Николай, каморник Речицкий, классн.чин., колл. секр.,(1779) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг.

Волк-Леонович Флориан, судья Рогачевского уезда, б.Рогачевского земского суда, (РГДА ф.389, д.534, л.122, НИАБ 1783-1-8, л.153), классн.чин,(1774) [Степанов В.П. Русское служ.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг.

Волк- Леонович Михаил, Белицкий уездный суд, судья, 1799 г. 

Волк- Леонович Лев Антон, дворянский заседатель б.Рогачевского земского суда Могилевской губернии. 

Волк- Леонович Александр Доминикович,  речицкий кравчий и каптуровый судья (РГДА ф.389 д.534 л.122 НИАБ 1728-1-14 л.д.1261). 

Волк-Леонович Викентий, подпоручик 9-го гренадерского Сибирского полка, участник русско-турецкой войны (1787—1791), погиб  под Очаковым (РГВИА 489-1-1222).

Волк-Леонович Адам Флорианович, капитан и кавалер, маршал Речицкого повета.

Волк-Леонович Игнатий Михайлович, штабс-капитан, участник «наполеоновских» войн и войны со Швецией, кав. ор. св. Анны 3-й ст., 1808 г. 20 мая ор. св. Владимира 4-й ст., 1810 г. 31 июля — Золотая шпага «За храбрость».

Волк-Леонович Неан-Иосиф Дементьевич, полковник (г.ж. 1832-1906),  потомственный дворянин Могилевской губ. (6). Римско-католического вероисповедания.

Волк-Леонович Альфонс-Эварист Станиславович, генерал-майор, участник русско-японской войны (г.ж. 26.10.1856 — 1918) потомственный дворянин Могилевской губ. (6). Римско-католического вероисповедания. Воинская служба: 1868 — Полоцкая военная гимназия, 1879 — Павловское военное училище, портупей-юнкер. 1884 — подпоручик 5-го гренадерского Киевского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка, 1889 — штабс-капитан, в 1899 г. окончил офицерскую стрелковую школу, 1909 г. — подполковник, 1912 — полковник 6-го гренадерского Таврического генерал-фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича полка, генерал-майор с 31.12.1913 г. Кавалер орденов . св. Станислава 2 ст., 1899 г., св. Анны 2-й ст.с мечами, 1904, ор. св. Владимира 4-й ст.с мечами и бантом,1905 г.

Волк-Леонович Иосиф Васильевич (белор. Іосіф Васільевіч Воўк-Леановіч, 6 ноября 1891—2 февраля 1938) — белорусский советский языковед, участник 1-ой мировой войны, (поручик 7-го Кинбурнского драгунского полка, награжден орденами - св. Георгия 4 ст., св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, св. Анны 4 ст. с надписью "За храбрость", св. Станислава 2 ст., св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом), Ученик А. А. Шахматова и И. А. Бодуэна де Куртенэ,, заведующий кафедрой русского языка и литературы Оренбургского педагогического института, репрессирован, расстрелян. Реабилитирован в 1958 г. Его «Лекцыi па гісторыi беларускай мовы» переизданы в 1994 г.

Волк-Леонович Любовь Альфонсовна-Эваристовна, сестра милосердия, участница 1-ой мировой войны, награждена Георгиевской медалью 4 степени. Приказ по войскам 12 армии от 6 августа 1915 г. № 344.

Волк-Леонович Надежда Александровна,. г.ж. 1882—1978. Советская актриса театра и кино. Вид на жительство (1972), роль — Марья Антоновна Кутасова, генеральша, бабушка Хилари.

Волк-Леонович Ксения Иосифовна, г.ж. 1921—2004. Советский художник.Участники белого движения

1. Волк-Леонович Арнольд Михайлович, подпоручик, поручик (с 26.09.1920). Воевал в Донской армии в Тульской отдельной пехотной бригаде. 24 июня 1920 исключен из списков с переводом в Польскую миссию. Поручик (с 26 сен.1920). /14-88,122/ Волков С.В. Белое движение в России. Персоналии. ЦГИА СПб ф.1543 оп.7 д.1309.

2. Волк-Леонович Яков Иосифович, подпоручик, погиб под Ново-Николаевском в 1920 г.

3. Волк-Леонович Ольгерд Иванович, прапорщик, младший офицер батареи 2-ого Западного артдивизиона, 5-ой Северной артиллерийской бригады, 3-ей отдельной артиллерийской дивизии, 2 батарея (09/1919), погиб в 1919 г.. Ссылка: ф21 д22 л56.

4. Волк-Леонович Александр Васильевич, военный чиновник Союза офицеров г. Кремчуг.  Ссылка: фР9431 Varia д10, л91

5.  Волк-Леонович Георгий Константинович, подпоручик 2-го пехотного Софийского Императора Александра III полка, погиб в 1920 г.

Репрессированные

Волк-Леонович Елизавета Филипповна. Г.ж. неизвестны.  Место жительства: д. Брожа Бобруйского  окр. Могилевской обл.;  была выслана Свердловскую  область.(ссыльнопоселенец). Источник: Книга памяти Пермской обл.

Волк-Леонович Аркадий Михайлович Родился в 1903 г., х.Кобыличи Бобруйского  окр. Могилевской обл., был выслан в Свердловскую  область, затем в п. Булатова, Чердынский р-она, Пермская обл.(ссыльнопоселенец), 9.01.1938 г. арестован и приговорен 21.10.1938 г. к 5 годам лишения свободы, антисоветская агитация. Источник: Книга памяти Пермской обл.

Волк-Леонович Александр Михайлович Родился в 1905 г., х.Кобыличи Бобруйского  окр. Могилевской обл.; белорус, был выслан в п. Булатова, Чердынский р-она, Пермская обл.(ссыльнопоселенец), 9.01.1938 г. арестован и приговорен 21.10.1938 г. к 5 годам лишения свободы, антисоветская агитация. В 1942 году был призван в РККА. Судьба его неизвестна. Источник: Книга памяти Пермской обл.

Волк-Леонович Дарья Григорьевна, Родилась в 1862 г., д. Ямполь Осовского с/с Бобруйского окр. Могилевской обл.; белорус. Проживала: д. Ясный лес Бобруйской обл.; Выслана в  п. Булатово, Чердынский р-он, Пермской обл. Реабилитирована 11 декабря 1991 г. Прокуратура Могилевской обл.

Волк-Леонович Александр Станиславович Родился в 1908 г., д. Ясный лес Бобруйской обл.; белорус. Выслан: Уральская обл. Ирбитский округ, Табаринский район, Аверинский с/с,д.Петрово. За совершенный побег был приговорен к 3 годам ИТЛ, отбыв.:Соловецкие лагеря. Реабилитирован 11 декабря 1991 г. Прокуратура Могилевской обл.

Волк-Леонович Петр Станиславович, Родился в 1910 г., д. Ясный лес Бобруйской обл.; белорус. Выслан: Уральская обл. Ирбитский округ, Табаринский район, Аверинский с/с,д.Петрово. Участник событий на р. Халхин-Гол, с  ноября 1942 г. на Ленинградском фронте, полковая разведка 184 СП 56 СД. Реабилитирован 11 декабря 1991 г. Прокуратура Могилевской обл.

Волк-Леонович Олег Станиславович, Родился в 1914 г., д. Ясный лес Бобруйской обл.; белорус. Выслан в  п. Булатова, Чердынский р-он, Пермская обл.Реабилитирован 11 декабря 1991 г. Прокуратура Могилевской обл. 

Волк-Левонович Мечислав Львович-Ромуальдович, выпускник МГУ естественное отделение физматфакультета по специальности физиология животных. После окончания естественного отделения в 1910 году продолжил образование  на юридическом факультете. 

Волк-Леванович Александр Иванович, Родился в 1889 г., д. Ясный лес Бобруйской обл.; белорус. Проживал: Брестская обл., Барановичский/Новомышский р-н, Барановичи, ул. Интернациональная 87. Арестован 2 октября 1940 г. Приговорен: ОСО 21 мая 1941 г., обв.: 74 УК БССР - конфидент польской полиции. Приговор: 8 лет ИТЛ, отбыв.: Карлаг Реабилитирован 23 июня 1989 г. Прокуратура Брестской обл. Источник: Белорусский "Мемориал"

Волк-Леванович Александра Сергеевна, Родилась в 1900 г., Пинская губ., Бобруйский, Ясныи-Лес; белорус; Проживала: Пинская обл., Лунинецкий, Вульки. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 22.02.40, Плесецкий р-н, Славное. Осв. со спецпоселения по амнистии 03.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

Волк-Леванович Амелия Денисовна, Родилась в 1870 г., Пинская губ., Игуминский, Гоноратов; белорус. Проживала: Пинская обл., Лунинецкий, Вульки. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 22.02.40, Плесецкий р-н, Славное. Осв. со спецпоселения по амнистии 03.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

Волк-Леванович Владимир Григорьевич, Родился в 1902 г., д. Теса Кировского р-на Могилевской обл.Арестован 8 июля 1944 г. Приговорен: , обв.: 63-1 - Измена Родине. Приговор: освоб. 24.02.1945 Реабилитирован 24 февраля 1945 г. По Постан.УНКГБ по Бобруйской обл. Источник: Белорусский "Мемориал". Кандидат экономических наук, диссертация "Экономико-географическая характеристика районов бывшей Бобруйской области : (в границах 1953 г.)". 

Волк-Леванович Иван Иванович, Родился в 1894 г., д. Старое Величково Химовского с/с Бобруйского р-на Могилевской обл.; белорус; Проживал: Могилевская обл., Бобруйский р-н, д. Старое Величково. Арестован 28 января 1937 г. Приговорен: "тройка" 7 сентября 1937 г., обв.: Участие в к/р кулацких организациях. Приговор: ВМН, конфискация имущества Расстрелян 17 сентября 1937 г. Место захоронения - Бобруйск. Реабилитирован 29 июня 1963 г. Суд.коллегией по уг.делам Верх.суда БССР Источник: Белорусский "Мемориал"

Волк-Леванович Николай Сергеевич, Родился в 1912 г., Минская губ., Кочерскаяй, Ясныи-Лес; белорус; Проживал: Пинская обл., Лунинецкий, Вульки. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 22.02.40, Плесецкий р-н, Славное. Осв. со спецпоселения по амнистии 03.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

Волк-Леванович Павел Фадеевич, Родился в 1875 г., д. Ясный Лес Кировского р-на Могилевской обл.; белорус. Проживал: Могилевская обл., Бобруйск. Арестован 18 июля 1937 г. Приговорен: "тройка" 7 августа 1937 г., обв.: 68 - Антисоветская агитация, расстрел партизанов в 1919 г.. Приговор: ВМН Расстрелян 18 августа 1937 г. Реабилитирован 3 августа 1959 г. Постан.Президиума Могилевского облсуда Источник: Белорусский "Мемориал"

Волк-Леванович Сергей Александрович, Родился в 1869 г., Пинская губ., Бобруйский, Пеныйш; белорус. Проживал: Пинская обл., Лунинецкий, Вульки. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 22.02.40, Плесецкий р-н, Славное. Осв. со спецпоселения по амнистии 03.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

Волк-Левонович Денис Сергеевич, Родился в 1908 г., Могилевская обл., Бобруйский р-н, х. Ясный лес; поляк; из дворян. Проживал: Брестская, Шерешевский, м.Шерешунь. Приговорен: ВТ44 Гвард.стр.Баранов.К.Д 17 августа 1944 г., обв.: ст. 2 Указ от 19/04/43 (больше ничего в приговоре нет). Приговор: 15 лет каторжных работ, 5 лет поражения в правах Источник: База данных "Польские заключенные воркутинских лагерей"

Волк-Леонович Иосиф Фадеевич, Родился в 1877 г., д. Ясный Лес Бобруйского р-на Могилевской обл.; белорус. Не Работал. Проживал: без опр. места жит-ва. Арестован 15 октября 1931 г. Приговорен: ОСО 2 сентября 1932 г., обв.: 67 - Участие в карательной деятельности в армии Колчака. Приговор: 3 года концлагеря, отбыв.: Белморбалтлаг ОГПУ Реабилитирован 17 ноября 1989 г. на основ.Указа ПВС СССР прокурат.Мог.обл. Источник: Белорусский "Мемориал"

Волк-Леонович Виктор (Викентий) Павлович (Викентий Волк) Родился в 1908 г., х. Ямполь Бобруйского  окр. Могилевской обл.; белорус. Проживал: п. Булатова, Чердынский р-он, Пермская обл.(ссыльнопоселенец), арестован 4.01.1938 г., приговорен 24.08.1940 г. к 5 годам лишения свободы, антисоветская агитация. Источник: Книга памяти Пермской обл.ru

Описание герба

В щите, имеющем серебряное поле, изображены три черные трубы ловчие, вместе золотым шнурком связанные. Щит увенчан рыцарским шлемом с дворянской короной с пятью страусовыми перьями в нашлемнике. К гербу Трубы в Речи Посполитой принадлежали более 170 шляхетских родов и среди них указана фамилия Волк (польск. Wilk). Лакиер предполагал, что герб Трубы являлся одним из старейших гербов Европы и известен с IX века.

Герб «Трубы» встречается в «Клейнодах» Я. Длугоша, Stemmata Polonika, Хронике Констанцского собора 1414—1418 гг. У. Рихенталя, гербовнике Золотого Руна, Гербовнике Линцениха, Кодексе Бергшамара и в гербовничке Марка Амброжега.

Wolkouij in M.Duc.Lit. Ex quibis Capit. Pinnensis ad Olssanicam magnus miles, reliquit non dissimiles filios Fedorium et Nicolaum. в книге: 3. Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami … ozdobiona … podana przez X. Kaspra Niesieckiego

Примечания

Литература 
 Литовская метрика, XVI век.
 Сост. граф Александр Бобринский. Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т.
Бархатная книга. Родословная книга князей и дворян Российских и выезжих.
 Степанов В. П. Русское служивое.дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000: гг.
 Дворянские адрес-календари, 1779, 1815, 1823, 1835, 1838 гг.
 Петров П. Н. История родов русского дворянства.
Ельчанинов И.Н. Материалы для генеалогии Ярославского дворянства. 
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия в 5 т. Минск. Т.4. С.207, 611, 648-649-712.
Рублевская Л., Скалабан В. «Лингвистическая дискуссия с расстрелом.
О.М.Малюгин. А.Н. Максимчик И.В. Волк-Леванович и его воспоминания: Штрихи к портрету лингвиста.

Дворянские роды Великого княжества Литовского
Дворянские роды по алфавиту